Ford Freestyle (Ameryka Północna) – crossover klasy wyższej produkowany na rynek amerykański w latach 2005–2009
 Ford Freestyle (Indie) – crossover klasy aut najmniejszych produkowany na rynek indyjski od 2018 roku